Церовац може бити:

 Церовац (Шабац), насеље у граду Шабац, Србија
 Церовац (Смедеревска Паланка), насеље у општини Смедеревска Паланка, Србија
 Церовац (Крагујевац), насеље у граду Крагујевац, Србија
 Церовац (Требиње), насеље у граду Требиње, Република Српска, БиХ 
 Церовац (Равно), насеље у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Церовац (Грачац), насеље у општини Грачац, Задарска жупанија, Лика, Хрватска
 Церовац (Јакшић), насеље у општини Јакшић, раније Славонска Пожега, Славонија, Хрватска
 Церовац (Бизовац), насеље у општини Бизовац у Осјечко-барањској жупанији, Хрватска
 Церовац Вукманићки, насеље града Карловца, Кордун, Хрватска
 Горњи Церовац, насеље у граду Слуњу, Кордун, Хрватска
 Доњи Церовац, насеље у граду Слуњу, Кордун, Хрватска

Види још 
 Цер (вишезначна одредница)
 Церова (вишезначна одредница)
 Церовица (вишезначна одредница)
 Церово (вишезначна одредница)